Кения принимала участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе (США) после двенадцатилетнего перерыва, в шестой раз за свою историю, и завоевала одну золотую и две бронзовые медали.

Золото 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 3000 метров, бег с препятствиями — Джулиус Корир.

Бронза 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 10000 метров — Майк Мусяки.
 Бокс, мужчины — Ибрагим Билали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1984 года